Kamarupa (gebied), een historisch gebied in het noordoosten van India;
Kamrup (district), een district dat overeenkomt met een deel van het historische gebied.